Grabowno Wielkie – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Grabowno Wielkie – kolonia w województwie dolnośląskiem, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Grabowno Wielkie – gromada